De Georgische voetbalclub FC Dinamo Tbilisi speelt sinds 1972 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Dinamo Tbilisi

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Dinamo Tbilisi
FC Dinamo Tbilisi